Viktor Evseevitch Nikolaev (né le  à Moscou et mort le  à Berlin) est un artiste peintre d’art abstrait et calligraphe russe allemand.

Biographie 
Viktor Nikolaev s'engage dans l’art à partir de 1968. Entre 1976 et 1977, il organise des expositions en appartements (Aptart) en collaboration avec D. Prigov, B. Orlov, R. Lebedev, I. Chelkovski, F. Semenov-Amursky, les Gerlovins et d’autres.

Les intérêts créatifs de l'artiste ont évolué du tachisme Occidentale (fin des années 1970) vers de la peinture abstraite sur chevalet (1980-1990). Puis, l’artiste se tourne vers la calligraphie abstraite. Ses œuvres sont exposées dans de nombreuses expositions individuelles et collectives. Il expose dans des galeries et musées en Russie, France, Allemagne, Italie et autres pays. Victor Nikolaev utilise souvent la synthèse de la peinture, photo et vidéo.

Depuis 1990, il vit entre Moscou et Berlin.

Il mène des dialogues artistiques avec Andy Warhol, Ilya Kabakov, Cristo, Francisco Infante et réalise des projets avec des artistes musiciens: Sergey Letov, Iraida Yusupova et d’autres.

Ces dernières années, les projets de Viktor Nikolaev ont été associés à la calligraphie abstraite cursive sur papier et sur écran de télévision. À partir de 2005, le Théâtre mobile de calligraphie, initié par V. Nikolaev, présente une série de performances multimédias à Moscou, Berlin et dans d'autres villes, travaillant sur des projets axés sur la confrontation de l'idéologie et de l'art en Europe et Asie.

Expositions

Personnelles 
 1977 : “La Maison de la Culture”, Dubna , Russie
 1986 : “Film Rétrospectives”, Moscou
 1987 : “Musée Glinka de la culture musicale”, Moscou
 1987 : Maison de la culture “Dynamo”, Moscou
 1988 : CDRI (Maison centrale des professionnels de l'art), Moscou
 1989 : Exposition “Peinture et musique” à la Maison des Artistes de Moscou
 1989 : Galerie Bernard Vidal, Paris, France (catalogue)
 1991 : Maison centrale du peintre, Moscou
 1991 : hall d'exposition “sur Solianka”, Moscou
 1991 : Galerie Friedrich, Cologne, Allemagne; (Catalogue)
 1992 : Galerie Gilles Vérone, France
 1992 :Theodor-Heuss-Akademie , Gummersbach, Galerie “Friedrich”, Allemagne
 1992 : Frankfurter Hof , Mayence, Allemagne
 1992 : Galerie Friedrich, Cologne
 1993 : Galerie nationale Tretiakov , Moscou
 1994 : Galerie “Nilu”, Wiesbaden, Allemagne
 1994 : “Galerie 1”, Oppenheim, Allemagne
 1994 : Galerie “Devoto”, Gênes, Italie
 1995 : Musée d'Architecture Shchusev, Moscou.
 1995 : Moscow Palette Gallery, Moscou (catalogue).
 1998 : Maison centrale du peintre, Moscou
 2001 : Musée "Rosizo" (graphisme russe), Moscou
 2001 : “Galerie 8”, Berlin, Allemagne
 2004 : “Triange”, galerie municipale, Berlin, Allemagne
 2005 : “Calligraphie sur chaire”, série de performances, NCCA à Moscou
 2006 : “Calligraphie sur chaire”, série de performances, NCCA à Moscou
 2007 : projet “Fabrique”, performance avec Sergey Letov
 2008 : “Translation de papier” (avec P. Perevezentsev et A. Orlovsky), Centre Zverev d'art contemporain, Moscou

Collectives 
 1976-1983 : Salle d'exposition du Comité municipal des arts graphiques de Malaya Gruzinskaya, Moscou.
 1988 : “Labyrinthe”, Palais de la jeunesse, Moscou - Waterkeyn Palace, Hambourg, Allemagne.
 1990 : “Babylone”, Palais de la jeunesse, Moscou.
 1990 : “Glasnost-perestroïka” au International Art Forum de Barcelone, Espagne.
 1990 : “Art contre le SIDA”, Galerie Friedrich, Cologne, Allemagne.
 1990 : “Rencontres soviétiques Moscou-Tbilissi”, la galerie “Friedrich”, Cologne, Allemagne.
 1990 : Vente aux enchères “Drouot”, galerie “Bernard Vidal”, Paris, France.
 1990 : Vente aux enchères “Dorotheum”, Vienne, Autriche.
 1993 : Galerie Clara Maria Zels, Düsseldorf, Allemagne.
 1993 : ACR Gallery, Wiesbaden, Allemagne.
 1994 : Salle d'exposition municipale de Rappallo, Italie.
 1994 : “Art contre le SIDA”, Cologne, Allemagne.
 2001-2002 : “Abstraction en Russie. ”, Musée d'État russe, Saint-Petersbourg.
 2008 : “L'été à Oréades”, Maison centrale des artistes, Galerie Les Oréades.
 2016 : La première exposition internationale de calligraphie abstraite, Centre Contemporain de Zverev, Russie.

Liens externes 
 
 
 Site personnel
 À propos de son travail
 Page personnelle sur le site Artchive

Références 

Peintre russe du XXe siècle
Naissance en mai 1943
Naissance à Moscou
Décès en juillet 2017
Décès à Berlin
Décès à 74 ans
Naissance en RSFS de Russie